Филиппково — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в Лычёвскую волость. С 1995 до 2014 года была в составе Успенской волости.

Расположена в 37 км к юго-востоку от райцентра Великие Луки и в 7 км к югу от бывшего волостного центра Успенское.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Великолукского района